Анато́лий Трофи́мов: Трофимов, Анатолий Васильевич (1940—2005) — начальник Управления ФСБ по Москве и области (1995—1997), генерал-полковник.
 Трофимов, Анатолий Михайлович (1937—2011) — советский и российский географ.